

Titre 
 Sid (seigneur), sidi (mon seigneur) ou encore sidna (notre seigneur) est un titre de respect masculin dans les dialectes arabes de l'Ouest et Égyptien.

Prénom 
Sid peut être un diminutif de Sidney ou plus rarement de Sidonie.

Nom de famille 

 Farid Sid, joueur de rugby à XV ;
 Pascal Sid (1979-), auteur-compositeur-interprète, scénariste, réalisateur et producteur français .

Mythologie 
 Sid, divinité phénicienne-punique
 Sîd ou Sidh, orthographes utilisées en français pour désigner l'Autre Monde dans la mythologie celtique

Personnages de fiction 
 Sid, personnage de Toy Story
 Sid, version instable de la distribution Linux Debian, en référence à ce personnage
 Sid, paresseux dans la série de films L'Âge de glace

Géographie

 Šid, ville de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine ;
 Šíd, village de Slovaquie ;
 Sid, rivière d'Angleterre, dans le comté de Devon.

Musique 
 Sid, groupe de rock Japonais

Sigle ou abréviation 

SID peut désigner :

informatique

 , mobilisation européenne dans le cadre d'un programme pour un internet plus responsable et plus sûr ;
 Security Identifier, de Microsoft ;
 sur Oracle
 Oracle System Identifier ;
 Session identifier ;
 SecurID, un système de token, ou authentifieur, produit par la société RSA Security ;
 Session-ID, dans PHP, voir  Session-ID ;
 Shared Information Data model, un modèle de données canonique du domaine des télécommunications ;
 Silence Insertion Descriptor, dans l'encodage du son ;
 SID (où SID signifie Sound Interface Device), une puce gérant l'audio des ordinateurs Commodore 64 et  Commodore 128 ;
 système d'information décisionnel ;
 System Identification Number dans le contexte de Code Division Multiple Access ;

autres
 , à Singapour ;
 Service d'infrastructure de la Défense, service chargé de la gestion du patrimoine immobilier du Ministère de la Défense ;
 Source Identification Code, utilisé sur CD-ROM ;
 SID (de l'anglais, Standard Instrument Departure), départ normalisé aux instruments ;
 Sudden ionospheric disturbance (en français, perturbation ionosphérique soudaine) ;
 Semel In Die, en médecine, un terme qui peut qualifier un traitement à administrer une fois par jour ;
 Servizio informazioni difesa (en français, Service des renseignements de la Défense), les services secrets italiens de 1966 à 1977 ;
 Servicio de Información y Defensa, en Uruguay, les services de collecte et de traitement de renseignement, notamment en 1973 lors des crimes contre des opposants « subversifs » commandités par Gregorio Conrado Álvarez.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Sidhe (homonymie)